Любовная лихорадка — американский фильм 2004 года.
 Любовная лихорадка — тайваньский телесериал 2010—2011 года.